Aman – jeden z kontynentów ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Aman – Agencja Wywiadu Wojskowego Izraela

Zobacz też 
 Amman – rzeka w Walii, m.in. przepływająca przez Ammanford
 Haman – postać biblijna.